McVean ist der Familienname folgender Personen:

 Charles McVean (1802–1848), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Gilean McVean, Professor für statistische Genetik an der University of Oxford
 Katie McVean (* 1986), neuseeländische Springreiterin
 Malcolm McVean (1871–1907), schottischer Fußballspieler